Contea di Morris o Morris County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Morris (Kansas)
 Contea di Morris (New Jersey)
 Contea di Morris (Texas)